Les Godiés sont un sous-groupe ethnique Dida faisant partie des Krou vivant au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'ouest. Le nom Godié vient de « Gwè-djié » qui signifie « chimpanzé-panthère ». C'est un surnom que leur ont donné un peuple voisin, les Neyo, pour décrire leur caractère belliqueux.

Les Godiés sont établis dans les environs de Sassandra  de Fresconotamment dans le village de Gbagbam et les villages de l'axe Sassandra Gagnoa (Kokolopozo, Dakpadou, Beyo, Niapidou, etc.) et ceux de l'axe Sassandra-Lakota, sans oublier ceux du département de Guéyo.

Ils sont proches, des Bété, des Wê et des Kroumen des peuples KROU de la Côte d'Ivoire également.

Langue 
Leur langue est le godié, une variété de la langue Dida, langue krou.

Culture 
La tradition Godié s'exprime à travers des chants et des danses traditionnelles qui attirent beaucoup de spectateurs, le festival Pôpaix, des danses telles que l’Abi Ayara de Dadjeré, l’Alloukou , le Sakékowê (danse du Grélot) et la danse Tosi des femmes du village Guédikpô.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Djagnan Raymond Degri, Organisation sociale des Godie, EPHE, Paris, 1965, 220 p. (mémoire)
 Kouassi Lowa Jonas, « Origines des Godié du Tigrou (sous-préfecture de Lakota) », in Bulletin d'information et de liaison des Instituts d'ethno-sociologie et de géographie tropicale (Abidjan), 1967/2, 
 James Stuart Olson, « Godié », in The Peoples of Africa: An Ethnohistorical Dictionary, Greenwood Publishing Group, 1996, p. 200 
M.F. Tappa, Les rites funéraires chez les Godié (Côte d'Ivoire), Ecole normale William Ponty, Sébikhotane, 1945, 52 p.
Ch.Kokra, « Notion de spiritisme chez les Godié de Fresco » , Notes Africaine, 70, 1956, pp. 52-54.
R. Degri de Djagnan, Organisation sociale chez les Godié de Côte d'Ivoire, Ecole Pratique des Hautes études (Mémoire n° 80), VIesection, Paris, 1964.
Degri de Dadjan, « Organisation familiale des Godié de Côte d'Ivoire » (La structure du Gö, la parenté, les « Iolopka » (clan), le mariage, la polygamie, les « Zopka ») , Cahier d'études Africaines, VII, 3, n° 27, 1967, pp. 399-433.
K. J. Loowa, « Origine des Godié de Tigrou (sous-préfecture de Lakota)  », Bulletin d'Information et de Liaison des Instituts d'Ethno-Sociologie et de Géographie tropicale, Université d'Abidjan, n° 2, 1967, pp. 13-39.
Lobognon Dobé, « Les Dida-Godié et leur cadre de vie », Annales de l'Université d'Abidjan, Géographie, t. IX, Abidjan, 1980, pp. 95-196.

Liens externes 

 Système alphabétique de la langue godié
 Liens sur la langue Godié
 Les particularités de l'organisation sociale Krou

Groupe ethnique en Côte d'Ivoire